Saint-Chamant puede referirse a: 

 Saint-Chamant, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Chamant, comuna francesa situada en Corrèze.